Campalto ima više značenja:
 Campalto, Livorno
 Campalto, Venezia
 Campalto, Verona